Patrica je lahko:
 patrica (tisk)
 patrica (štampiljka)
 Patrica, Frosinone (Italija)